Павел Степанович Качур (, род. 8 декабря 1953 года, с. Сосулевка, Чортковский район, Тернопольская область) — украинский политик. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства с 2005 по 2006 год, председатель Сумской областной государственной администрации с 2006 по 2008 год. Президент Ассоциации агентств регионального развития.

Биография

Ранние годы и образование 
Павел Качур родился 8 декабря 1953 года селе Сосулевка, Чортковского района, Тернопольской области.

В 1980 году окончил факультет прикладной математики и механики Львовского государственного университета имени Ивана Франко, механик. В 1994 году окончил Институт государственного управления Кабинета Министров Украины, магистр государственного управления. Автор (соавтор) более 20 научных работ.

Карьера 
1971 — 1972 — слесарь Чортковского ремонтного завода.

1972 — 1974 — служба в армии.

1974 — слесарь Чортковского ремонтного завода; рабочий Чортковского СМУ № 14.

1980 — 1990 — инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник Физико-механического института им. Г. Карпенко АНУ, Львов.

1990 — 1993 — заместитель председателя Львовского горсовета народных депутатов.

1994 — 1996 — первый заместитель председателя исполкома, директор департамента экономической политики и ресурсов исполкома Львовского горсовета.

1996 — 1999 — заместитель исполнительного директора, 1999—2000 — заместитель исполнительного директора — руководитель центра сотрудничества городов Ассоциации городов Украины.

2000 — 2001 — советник Премьер-министра Украины.

2001 — 2002 — вице-президент Всеукраинского союза общественных организаций «Ассоциация агентств регионального развития Украины».

2002 — 2005 год — народный депутат Украина IV созыва от избирательного округа № 117, Львовская область. Член фракции «Наша Украина». Член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

2005 — 2006 — Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины в правительстве Юрия Еханурова.

2006 — советник Президента Украины.

2006 — 2008 — председатель Сумской областной государственной администрации.

2007 — 2008 — входил в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2008 — 2010 — член Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

2008 — исполнительный директор альянса «Новая энергия Украины».

2012 — вице-президент Торгово-промышленной палаты Италии в Украине.

Автор более 20 работ по проблемам механики деформируемого твердого тела.

Президент Ассоциации агентств регионального развития Украины, был членом партии Народный Союз «Наша Украина», член Совета партии (до этого был членом Центрального провода и Политсовета Народного руха Украины. Делегат Учредительного съезда НРУ.

Личная жизнь 
Сын Роман Качур, работал на многочисленных государственных должностях, в том числе в Киевской государственной администрации во времена мэра Попова. После работы в министерстве финансов Украины, в 2016 году был направлен министром экономики Степаном Кубивым представлять Украину в Всемирном банке, где и работает по сегодняшний день.

Звания и награды 

 Государственный служащий 3-го ранга (2000).
 Звание почетного гражданина Мукачево (2005).
 Орден «За заслуги» III степени (2005).
 Государственный служащий 1-го ранга (2006).

Примечание

Источники 
 Довідка: Качур Павло Степанович  
 Верховна Рада України  

Выпускники Львовского университета
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Члены партии «Рух»
Члены партии «Наша Украина»
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Председатели Сумской областной государственной администрации
Министры строительства Украины
Министры жилищно-коммунального хозяйства Украины
Советники Президента Украины